Ро́ландс Фре́йманис (; род. , Гулбене, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Карьера 
Карьера Фрейманиса началась в рижском АСК, где он играл до 2008 года. Перед сезоном 2008/09 он перешёл в другой клуб из Риги — ВЭФ. После одного сезона в клубе его контракт был выкуплен испанской «Севильей». Следующий сезон он провёл в фарм-клубе «Севильи» — «Калат Кахасоль». В течение двух лет с 2010 по 2012 он играл в Золотой лиге ЛЕБ — второй по силе баскетбольной лиге Испании, — также сыграв в АБК Лиге за «Лагун Аро».

Перед сезоном 2012/2013 Фрейманис перешёл в клуб итальянской Серии A «Сутор». 1 сентября 2013 года он подписал контракт с украинским «Химиком». Он провёл в нём сильный сезон, выйдя вместе с ним в четвертьфинал Кубка Европы впервые в клубной истории и дойдя до финала Украинской суперлиги. Также, Фрейманис проявил уважение к своему клубу, оставшись в нём несмотря на трудную политическую ситуацию в стране.

30 октября 2014 года Фрейманис подписал контракт с чемпионом Эстонии «Калевом». По итогам 12-го тура регулярного сезона чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне 2014/2015 Роландс был признан самым ценным игроком.

24 января 2015 года перешёл в УНИКС до окончания сезона 2014/2015. В 15 матчах Единой лиги ВТБ Фрейманис в среднем набирал 2,3 очка и 1,4 подбора.

Перед началом сезона 2015/2016 Роландс вернулся в «Калев».

Достижения 
  Чемпион Эстонии: 2015/2016
  Серебряный призёр чемпионата Польши: 2020/2021
  Обладатель Кубка Эстонии: 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА-Европа
 Профиль на сайте Кубка Европы
 

  Это заготовка статьи о баскетболисте Латвии. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

Баскетболисты Латвии
Тяжёлые форварды
Центровые
Игроки БК АСК Рига
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Гипускоа»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Калев»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Ушак»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Трефл Сопот»
Игроки сборной Латвии по баскетболу